La Route nationale 582 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 582 en Belgique
 Route nationale 582 en France

Voir aussi